Monsieur Jean peut faire référence à :
 Monsieur Jean ou l'Amour absolu, roman de Georges Ribemont-Dessaignes publié en 1934 ;
 Monsieur Jean, une pièce de théâtre écrite par Roger Vailland en 1959 ;
 Monsieur Jean, héros éponyme de la série de bande dessinée créée par Philippe Dupuy et Charles Berberian en 1990.